Com poate fi:

 .com, domeniu de internet de nivel superior, pentru organizații comerciale
 Racova Com Agro Pan Vaslui
 New Com Telecomunicații, furnizor de internet din România
 Fox Com Serv, companie producătoare de mezeluri din România

Site-uri internet 
 Amazon.com
 Download.com
 Lifehacker.com
 TV.com
 Space.com
 Ziare.com
 Businessromania.com